Муфта с тороподобной оболочкой — упругая муфта постоянного соединения, ведущий и ведомый диски которой смонтированы на концах соединяемых валов; диски связаны с помощью резиновой оболочки с тороидальным профилем. 

Полумуфты ведущая и ведомая (1) в виде дисков, которые установлены своими ступицами (2) на концах валов с использованием шпоночного соединения (3). Упругий элемент (4) муфты, имеющий форму автомобильной шины, установлен и закреплён по периметру дисков винтами и дополнительными кольцами. Оболочку изготовляют из резины, армированной специальным  кордом. При нагружении муфты упругий элемент работает на кручение. Такая конструкция придаёт муфте большую энергоёмкость и значительные компенсационные возможности (радиальное смещение валов Δr ≈ 2...6 мм, угловое смещение валов Δα ≈ 2...6°, угол закручивания до 5...30°).

Исследования показывают, что нагрузочная способность муфты ограничивается потерей гибкости и усталостью резиновой оболочки. В первом приближении рекомендуется провести расчёт прочности оболочки по напряжению сдвига в сечении возле зажима (по D1):

де M — крутящий момент, передаваемый муфтой;
 K — динамический коэффициент нагрузки;
 δ — толщина резиновой оболочки.

По экспериментальным данным, [τ] ≈ 0,4 МПа.

Диаметральные  габаритные размеры таких муфт больше, чем упругих муфт других типов. Муфты с упругой оболочкой стандартизированы  для валов с диаметром dв = 14...200 мм и крутящих моментов M = 20...25000 Η•м, КПД муфты η ≈ 0,98.

Примечания

См. также 
 Муфта (механическое устройство)
 Шпоночное соединение
 Фланец

Литература 
 Поляков В. С., Барбаш И. Д., Ряховский О. А. Справочник по муфтам. — Л.: Машиностроение (Ленингр. отд-ние), 1974. — 352 с.
 

Механические муфты